Trenčín označuje více věcí:

 Trenčín – krajské město na Slovensku
 Okres Trenčín – okres na Slovensku
 Trenčínský kraj – kraj na Slovensku
 Trenčínský hrad – hrad nad městem Trenčín
 Trenčín (župa) – historická župa
 Trenčín (Bakov nad Jizerou) – část města Bakov nad Jizerou